Östen kan syfta på

Östen – nordiskt mansnamn
Östen, Värmland – sjö i Värmland
Östen (Västergötland) – sjö i Västergötland
 Östen (naturreservat) – ett naturreservat vid sjön